Østrig-ungarske kroner var valutaen og guldstandarden i Østrig-Ungarn. Ved en valutareform i 1892 afløste kroner den hidtidige Gulden, der var en sølvstandardvaluta. I folkemunde kaldte man guldmønterne 10-, 20- og 100-krone for guldkroner. Indtil 1900 var gulden gyldig ved siden af kronen. Ombytningsforholdet var to kroner for en gulden.

I det østrigske område af Østrig-Ungarn var 100 heller lig med 1 krone. I det ungarske område var betegnelsen korona og svarede til 100 filler. På pengesedlerne var valutaens navn angivet på alle Østrig-Ungarns sprog (koruna, korona, corona, krona, kruna, coroană).

Østrig 1892 til 1918

Monarkiets fald 

Selvom den oprindelige plan om en valutaunion mellem Østrig og de gamle stater i Østrig-Ungarn mislykkede, forblev kronen navn på flere af de nye staters valuta. Først trykkede man blot ny tekst hen over de gamle pengesedler. På grund af forskellig inflation i landene efter 1. verdenskrig fik kronen forskellig værdi.

Første Republik 1918 til 1925 
Kronen blev videreført i den første østrigske republik efter 1918. Den østrigske krone led dog under stor ustabilitet under inflationen i efterkrigstiden. I 1925 indførte man i stedet den østrigske schilling, der opretholdt sin stabilitet. Værdien af 1 schilling var 10.000 kroner.

Eksterne henvisninger 

Østrig-Ungarn
Historiske møntenheder